Ueberschär oder Ueberschaer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Ueberschär (1889–?), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor der Wehrmacht 
 Elisa Ueberschär (* 1989), deutsche Film- und Theaterschauspielerin sowie Synchronsprecherin und Autorin
 Ellen Ueberschär (* 1967), deutsche Theologin
 Gerd R. Ueberschär (* 1943), deutscher Militärhistoriker
 Hans-Christian Ueberschaer (* 1936), deutscher Diplomat 
 Kurt Ueberschär (* 1939), deutscher Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Überschar